Quintanilla ist der Familienname folgender Personen:

 A. B. Quintanilla (* 1963), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Produzent
 Alba Quintanilla (* 1944), venezolanische Komponistin
 Armando Quintanilla (* 1968), mexikanischer Langstreckenläufer
 Carlos Quintanilla (1888–1964), Präsident von Bolivien
 Eliseo Quintanilla (* 1983), salvadorianischer Fußballer
 Isabel Quintanilla (1938–2017), spanische Malerin und Zeichnerin
 José Quintanilla (1947–1977), salvadorianischer Fußballspieler

 Omar Quintanilla (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roberto Quintanilla (* 1947), mexikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Selena Quintanilla-Pérez (1971–1995), mexikanisch-US-amerikanische Tejano-Sängerin

Quintanilla ist der Name folgender Orte:

 Quintanilla de la Mata, Gemeinde der spanischen Provinz Burgos
 Quintanilla del Agua y Tordueles, Gemeinde der spanischen Provinz Burgos
 Quintanilla del Coco, Gemeinde der spanischen Provinz Burgos
 Quintanilla San García, Gemeinde der spanischen Provinz Burgos
 Quintanilla Vivar, Gemeinde der spanischen Provinz Burgos
 Quintanilla de Onsoña, Gemeinde der spanischen Provinz Palencia
 Quintanilla de Arriba, Gemeinde der spanischen Provinz Valladolid
 Quintanilla de Onésimo, Gemeinde der spanischen Provinz Valladolid
 Quintanilla de Trigueros, Gemeinde der spanischen Provinz Valladolid
 Quintanilla del Molar, Gemeinde der spanischen Provinz Valladolid

Siehe auch:

 Santa María de Quintanilla de las Viñas